Корбел () — чешская фамилия. Известные носители:
 Корбел, Марио (1882—1954) — чешский скульптор.
 Корбел, Петр (род. 1971) — чешский игрок в настольный теннис.

См. также 
 Корбель